Ruská Premier Liga 2018/19 byla 27. ročníkem samostatné nejvyšší ruská fotbalové soutěže. Účastnilo se 16 týmů. Vítězem se stal Zenit Petrohrad

Konečná tabulka

Reference

Externí odkazy 

Fotbal v Rusku
Fotbal v roce 2018
Fotbal v roce 2019
Sport v Rusku v roce 2018
Sport v Rusku v roce 2019